67-й чемпіонат України із шахів серед жінок, що проходив з 5 по 16 грудня 2007 року у Полтаві. Змагання проводилися за коловою системою у 11 турів за участі 12 шахісток. Чемпіонкою України вдруге стала Тетяна Василевич.

Регламент турніру 
Категорія турніру — II (середній рейтинг — 2276).
Головний суддя турніру, міжнародний арбітр  — О. Г. Товчига

Розклад змагань 
 Приїзд, реєстрація учасниць, жеребкування: 5 грудня 2007 року;
 Відкриття турніру: 6 грудня 2007 року (14.00 год);
 Ігрові дні: 6 — 16 грудня 2007 року (без вихідних)
 Закриття турніру: 16 грудня 2007 року (17.00 год);
 
Час початку партій (київський) — 15.00 год (останнього туру — 11.00 год).

Контроль часу 
 90 хвилин плюс 30 секунд за кожний зроблений хід до закінчення партії кожному учаснику.

Учасниці турніру 
Станом на 1 жовтня 2007 року в топ-50 світового рейтингу входили 4 українські шахістки (див.нижче), жодна з них не взяла участь у цьому турнірі. Із числа першої десятки рейтингу найсильніших шахісток України участь у чемпіонаті взяли: Тетяна Кононенко (5-й номер рейтингу України), Тетяна Василевич (6), Оксана Возовик (9) та Наталя Григоренко (10). Серед учасниць — 6 міжнародних гросмейстерів серед жінок і 2 міжнародних майстрів серед жінок.

Склад учасниць

Рух за турами

Турнірна таблиця

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Чемпіонат України з шахів 2007 (чоловіки)

Примітки

Посилання 
 Чемпіонату України 2007 на сайті федерації шахів України
 Результати чемпіонату на сайті ratings.fide.com
 Результати півфіналу чемпіонату України 2007 (Євпаторія)

Шахові турніри 2007
Спортивні змагання у Полтаві
2007 в українському спорті
Грудень 2007